Le commissaire européen à la Recherche, à l’Innovation et à la Science est un membre de la Commission européenne. 

Le commissaire actuel est Mariya Gabriel, commissaire à l'Innovation et à la Jeunesse.

Liste des commissaires

Recherche dans l'Union européenne